Henry Fitzalan-Howard ist der Name folgender Personen:

* Henry Fitzalan-Howard, 14. Duke of Norfolk (1815–1860), britischer Peer und Politiker
 Henry Fitzalan-Howard, 15. Duke of Norfolk (1847–1917), britischer Peer und Politiker
 Henry Fitzalan-Howard, 2. Viscount FitzAlan of Derwent (1883–1962), britischer Peer und Politiker